Caperton ist der Name folgender Personen:

 Allen T. Caperton (1810–1876), US-amerikanischer Politiker
 Gaston Caperton (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Caperton (1781–1847), US-amerikanischer Politiker
 Idit Harel Caperton (* 1958), israelischer Psychologe
 William B. Caperton (1855–1941), US-amerikanischer Admiral

und bezeichnet auch:

 USS Caperton (DD-650), ein US-amerikanisches Kriegsschiff